Balázs Judit (1926) kézilabdázó
Balázs Judit (1943) közgazdász, egyetemi tanár
Balázs Judit (1970) orvos, pszichiáter